Personnes
 Victoria (1819-1901), reine du Royaume-Uni ;
 Victoria du Royaume-Uni (1840-1901), princesse royale, fille de la reine Victoria et épouse de l'empereur Frédéric III d'Allemagne ;
 Victoria Alexandra du Royaume-Uni (1868-1935), fille d'Édouard VII ;
 Victoria-Mélita de Saxe-Cobourg-Gotha (1876-1936), fille du prince Alfred, duc d'Édimbourg et grande-duchesse de Russie.
Autres
 Victoria (philatélie)

Voir aussi 
 
 
Homonymie dynastique